

Sigle 
 Remote Terminal Unit – dispositivo elettronico controllato da microprocessore usato in telemetria
 Rīgas Tehniskā universitāte – università lettone

Altro 
 Ṛtú – termine sanscrito vedico per indicare un tempo fissato o designato